Niels Hoffmeyer kan syfta på:

 Niels Hoffmeyer (meteorolog) (1836-1884), dansk meteorlog
 Niels Hoffmeyer (författare) (1874-1946), dansk författare